Le nom Batman peut faire référence à :

Fiction 
Batman (littéralement « homme-chauve-souris » en anglais) est un personnage de bande dessinée américain appartenant à DC Comics. Cela peut faire référence à :

Bande dessinée 
 Batman, un comic consacré au personnage, publié depuis 1940 par l'éditeur DC Comics.
Batman, plusieurs comics strips parus dans les journaux entre 1943 et 1991.
 Batman Eternal, série de 52 numéros, sortie entre  et , pour l'anniversaire des 75 ans de Batman.

Télévision 
 Batman, série télévisée américaine diffusée de 1966 à 1969 ;
 Les Aventures de Batman (The Adventures of Batman), série d'animation américaine produite par Filmation et diffusée en 1968 ;
 Batman (Batman: The Animated Series), série télévisée d'animation américaine diffusée en 1992 ;
 Batman : Les Nouvelles Aventures (The New Batman Adventures), série télévisée d'animation américaine diffusée en 1997, suite de la précédente ;
 Batman, la relève (Batman Beyond), série télévisée d'animation américaine diffusée en 1999 ;
  Batman (The Batman), série télévisée d'animation américaine diffusée en 2004.
 Batman : L'Alliance des héros (Batman: The Brave and the Bold), série télévisée d'animation américaine diffusée en 2008.
 Prenez garde à Batman ! (Beware The Batman), série télévisée d'animation américaine diffusée en 2013.

Cinéma 
Batman, un serial américain en 15 chapitres produit par Columbia Pictures en 1943 de Lambert Hillyer
  Batman et Robin Sérial américain en 15 épisodes produit par Columbia Pictures en 1949 de Spencer Gordon Bennet
 Batman, un film américain, réalisé par Leslie H. Martinson, sorti en 1966. Adaptation de la série télévisée 
 Batman, une série de films :
 Batman, un film américain de Tim Burton, sorti en 1989 
 Batman : Le Défi, un film américain de Tim Burton, sorti en 1992
 Batman Forever, un film américain de Joel Schumacher, sorti en 1995
 Batman et Robin, un film américain de Joel Schumacher, sorti en 1997
 Batman Begins ou (Batman Le Commencement), un film américain de Christopher Nolan, sorti en 2005
 The Dark Knight : Le Chevalier noir, un film américain de Christopher Nolan, sorti en 2008
 The Dark Knight Rises, un film américain de Christopher Nolan, sorti en 2012
The Batman, un film américain de Matt Reeves, sorti en 2022
 Batman v Superman : L'Aube de la justice, un film américain de Zack Snyder, sorti en 2016 

 Batman, la bande originale du film, composée par Prince 
 Batman, la bande originale du film, composée par Danny Elfman

Informatique 

B.A.T.M.A.N., un protocole de routage

Jeu vidéo 
 Batman, un jeu vidéo en 3D isométrique édité par Ocean Software, sorti en 1986 sur Amstrad CPC, MSX et ZX Spectrum ;
 Batman: The Video Game, un jeu vidéo sur Nintendo Entertainment System de 1989, développé et édité par Sunsoft, adapté des aventures du héros du comics book ;
 Batman: The Video Game, un jeu vidéo sur Mega Drive et PC-Engine développé et édité par Sunsoft, adapté du premier film de Tim Burton en 1989.
 Batman, un jeu vidéo d'action développé et édité par Ocean Software, sorti en 1989.
 Batman, un jeu de labyrinthe-action à défilement développé et édité par Sunsoft en 1990 sur PC-Engine.
 Batman, un jeu vidéo de beat them all à défilement horizontal développé et édité par Atari Games en 1990 sur borne d'arcade.
 Batman: Arkham Asylum
 Batman: Arkham City
 Batman: Arkham Origins
 Batman: Arkham Knight
 Batman: The Telltale Series
 Batman: The Enemy Within

Toponymes 

 Batman, une ville de Turquie ;
 Batman, une province de Turquie ;
 Batman, une rivière de Turquie ;
 Batman, une circonscription électorale de Turquie ;
 le barrage de Batman.

Surnom 
 Le basketteur français Nicolas Batum est surnommé Batman

Autre usages 
 , unité de poids dans l'Empire ottoman.
 Un batman, personne équipée de bâtons luminescents qui place les avions sur la piste d'un aéroport.

Voir aussi 
 Batbabe
 
 Batgirl
 Batwoman
 
Homonymie de titre